Александр Ситковецкий:
 Ситковецкий, Александр Витальевич (род. 1955) — рок-гитарист, основатель групп «Високосное лето» и «Автограф», сын В. Г. Ситковецкого.
 Ситковецкий, Александр Александрович (род. 1983) — скрипач, сын А. В. Ситковецкого.